El término Pride puede referirse a:

 Pride, nombre con que se conoce a las marchas del orgullo, o el concepto mismo de orgullo LGTB+;
 PRIDE o PRIDE Fighting Championships, un campeonato de artes marciales mixtas;
 Pride, un personaje del manga y anime Fullmetal Alchemist;
 Pride, un álbum de Living Colour;
 Pride, sencillo debut de la banda HIGH and MIGHTY COLOR;
 Pride (In the Name of Love), canción de la banda irlandesa U2;

Cine
 Pride, un cortometraje de 2011 dirigido por Marc Saltarelli;
 Pride, una película inglesa para la televisión de 2004 dirigida por John Downer;
 Pride, una película biográfica estadounidense de 2007 dirigida por Sunu Gonera;
 Pride, una película inglesa de 2014 dirigida por Matthew Warchus.